Pull kan syfta på:

 Pull – beteckning för dräktstadiet före juvenil hos fåglar, se Dununge
 Pull (golf) – golfslag
 Pull (musikalbum) – album av Winger